Brama Lacka w Kamieńcu Podolskim
 Lacka Brama w Kijowie